Ла́йош Де́тари (; род. 24 апреля 1963 года, Будапешт) — венгерский футболист-полузащитник и футбольный функционер. Лучший футболист года Венгрии (1985), Греции (1989), Швейцарии (1994).

Биография 
Воспитанник футбольной школы клуба «Гонвед», за который выступал позднее. В 1980 году был переведён в первую команду и подписал свой первый профессиональный контракт. Тренировался у Имре Коморе.

Трёхкратный чемпион Венгрии (1984, 1985, 1986) и обладатель Кубка (1985). В 1987 году перешёл в немецкий клуб Айнтрахт за 3 600 000 дойчмарок. Обладатель кубка Германии (1988), забил победный гол в финале кубка.

Летом 1988 года получил приглашение президента ФК Олимпиакос Пирея Коскотаса перейти в его клуб. Антрахт получил за него сумму, эквивалентную 8 700 000 млн ​​евро (около 3 млрд греческих драхм), этот контракт стал вторым по стоимости в мире после контракта Диего Марадоны (перешедшего в 1984 году из Барселоны в Наполи за 13 000 000 евро). С Олимпиакосом выиграл Кубок Греции в 1990 году. Финансовые проблемы в клубе не позволили ему добиться большего. В 1990—1994 годах (с кратковременным перерывом в 1993 году на выступления за венгерский клуб Ференцварош) играл в Италии («Болонья», «Анкона», «Генуя»), но никаких титулов не выиграл. В 1994 году отправился в Швейцарию, в клуб Ксамакс, за который выступал до 1996 года. Годы 1996—1998 провёл в Австрии, после возвратился в Венгрию и 2000 году завершил карьеру игрока.

Прощальный матч сыграл за границей, что вызвало возмущение в венгерском обществе

Личная жизнь 
Жена — Андреа Коморе

Литература 
«Меткие удары синеглазого блондина»//«Советский спорт» № 109 (11728) 11 мая 1986 года

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница на сайте www.worldfootball.net
  Персональная страница на сайте National football team
 Персональная страница на сайте weltfussball.de

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Анкона»
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Ксамакс»
Игроки ФК «Санкт-Пёльтен»
Игроки ФК БВСК
Футбольные тренеры Венгрии
Тренеры ФК «Бихор» Орадя
Тренеры ФК «Чепель»
Тренеры ФК «Гонвед»
Тренеры ФК «Халадаш»
Тренеры ФК «Татабанья»
Тренеры ФК «Диошдьёр»
Тренеры ФК «Ньиредьхаза»
Тренеры ФК «Пансерраикос»
Тренеры ФК «Шопрон»
Тренеры ФК «Ференцварош»
Тренеры ФК «Шиофок»